Уи́льям Фрэ́нсис На́йи (правильно — Най [], ; род. 12 декабря 1949, Катерхэм, Суррей, Англия, Великобритания) — английский актёр, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Наиболее известен ролями в фильмах: «Рок-волна», «Реальная любовь», «Другой мир», «Пираты Карибского моря», «Зомби по имени Шон», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1».

Биография 
Билл Найи родился в , пригороде южного Лондона, графство Суррей. Его мать Кэтрин Жозефина Уиттакер, ирландка уроженка Глазго, работала медсестрой. Отец, англичанин Альфред Мартин Найи, управлял автомобильным гаражом и работал механиком. Билл был младшим ребёнком в семье и рос вместе с сестрой Анной и братом Мартином.

Первым серьёзным увлечением маленького Уильяма стал рок-н-ролл. Группа Rolling Stones до сих пор является его любимой.
В юные годы Билл посещал Школу для мальчиков им. Джона Фишера (John Fisher Grammar School) в , где и получил свой первый актёрский опыт, участвуя в школьных театральных постановках. Не сдав большинство выпускных экзаменов (кроме английского языка и литературы), в 15-летнем возрасте Билл получил работу курьера в магазине.

В 16 лет Найи сбежал из дома в Париж, чтобы стать писателем. Однако после возвращения в Англию он сдал экзамены средней школы, работал разнорабочим и в психиатрической лечебнице, где работала его мать. В это же время поступил в Гилфордскую школу актёрского мастерства. После его окончания дебютировал в театре Уотермил в пьесе Теннесси Уильямса «Молочный фургон больше здесь не останавливается».

В середине 1970-х на протяжении двух сезонов актёр работал в Everyman Theatre в Ливерпуле. Также выполнял обязанности бармена в перерывах и после окончания спектаклей. 4 марта 1977 года Билл Найи дебютировал в Национальном театре в Лондоне в эпической постановке Кена Кемпбелла и Криса Лангэма «Иллюминатус».

До дебюта в кинематографе в 1981 году Билл Найи играл в театре, принимал участие в радио и телевизионных постановках.
Четырежды работал с режиссёром Ричардом Кёртисом — в фильмах «Реальная любовь» (2003), «Девушка из кафе» (2005), «Рок-волна» (2009) и «Бойфренд из будущего» (2013).

Личная жизнь 
На протяжении 27 лет партнёршей Найи была актриса Дайана Куик, у которой от него родилась дочь Мэри (род. 1984). Они расстались в 2008 году.

Найи страдает от контрактуры Дюпюитрена, из-за чего у него не разгибаются безымянные пальцы и мизинцы на обеих руках.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Примечания

Ссылки 
 О. Леонтьева. Билл Найи. Бегущий по волнам. // Rolling Stone Russia, № 58 (2009).

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Гилфордской школы актёрского мастерства
Киноактёры Великобритании